Джон Сімс (; 1749—1831) — британський ботанік та лікар. 
 Ел Сімс (,  1953) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Крістофер Сімс (;  1942) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки за 2011 рік (спільно з Томасом Сарджентом.

Сімс — місто, штат Північна Кароліна
 Сімс — селище, штат Іллінойс
 Сімс — переписна місцевість, штат Індіана